Brognon (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Brognon (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny